El Torneig de Nuremberg 2013, oficialment conegut com a Nürnberger Versicherungscup 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 8 i el 15 de juny de 2013 a Nuremberg, Alemanya.

La tennista romanesa Simona Halep va guanyar el primer torneig de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Lloc web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013